Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1991 — 33-й розыгрыш чемпионатов мира. Прошёл в городе Виннипег (Канада) с 23 по 31 марта 1991 года.

Чемпионом мира стала (во 2-й раз в своей истории) сборная Шотландии, победив в финале сборную Канады со счётом 7:2. Третье место заняли сборная Норвегии и сборная США (матч за 3-е место не проводился).

Одновременно с мужским в Виннипеге проводился и .

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале. Матч за третье место не проводится, бронзовые медали получают обе команды, проигравшие в полуфиналах.

Составы команд 
(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф 

Финал

Итоговая классификация

Награды 
 Приз имени Колина Кэмпбелла (), присуждаемый «за лучшее воплощение спортивного духа и за спортивное мастерство», получил Маркус Эгглер (сборная Швейцарии).

Примечания

Ссылки 
 
 Видео: 

1991
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Международные спортивные соревнования в Виннипеге
1991 год в кёрлинге
Чемпионаты мира в Канаде
Март 1991 года